Lúcio Volúsio Saturnino (cônsul em 12 a.C.), cônsul romano em 12 a.C..
 Lúcio Volúsio Saturnino, cônsul romano em 3, filho do anterior.
 Lúcio Volúsio Saturnino (pontífice), pontífice romano e filho do anterior.
 Lúcio Volúsio Saturnino, cônsul em 87 e neto do cônsul em 3.
Desambiguações de antropônimos